Patoka kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Patoka (Illinois)
Patoka (Indiana)